Slovo Jakutia může znamenat:

Sacha, také Jakutsko, Jakutie, Jakutia – největší republika Ruské federace
Jakutia (letecká společnost) – ruská letecká společnost
Jakutia (noviny) – ruský republikánský deník